Star steht für:

 Stare, Vogelfamilie der Sperlingsvögel (Passeriformes)
 Star (Art), Vertreter der Familie der Stare (Sturnidae)
 Star (Person), prominente Persönlichkeit
 Star (Augenheilkunde), augenheilkundlicher Begriff
 Grauer Star, siehe Katarakt (Medizin)
 Grüner Star, siehe Glaukom
 Schwarzer Star, siehe Amaurose
 Star AG, Schweizer Unternehmensgruppe für technische Dokumentation und Softwareentwicklung
 Star, US-amerikanische Automobilmarke (1908–1909), siehe Model Gas Engine Works
 Star (Automarke), US-amerikanische Automobilmarke (1922–1928)
 Star Automobile Company (Illinois), US-amerikanischer Automobilhersteller aus Chicago, Illinois
 Star Automobile Company (Ohio), US-amerikanischer Automobilhersteller aus Cleveland, Ohio
 Star (Bootsklasse), offenes Zweimann-Kielboot
 Star (Disney+), Video-on-Demand-Kanal
 Star (Einheit), historisches Getreidemaß
 Star (Film), Werbefilm von BMW
 Star!, US-amerikanisches Filmmusical (1967)
 Star (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2016–2019)
 Star (Schiff), RoRo-Fährschiff der Reederei Tallink
 Star Capital Partners, britisches Private-Equity-Unternehmen
 Star Division, deutsches Softwareunternehmen
 Star Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Star Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Star Seimitsu, Druckerhersteller
 Star Trucks, polnischer Lkw-Hersteller
 LML Star, Motorroller von LML
 Simson Star, Kleinkraftrad von Simson Suhl
 Xerox Star, Workstation 
 Star, britische Fahrzeugmarke der Briton Motor Company
 Star, Deckname des Deutschbroder Eisenbahntunnels, siehe Dachs III
 Star Cooperation

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Star (Idaho)
 Star (Louisiana)
 Star (Michigan)
 Star (Mississippi)
 Star (Missouri)
 Star (Nebraska)
 Star (North Carolina)
 Star (Oklahoma)
 Star (Texas)

Zeitungen:
 Morning Star, britische Tageszeitung
 Northern Star (Zeitung), Zeitschrift der englischen Chartisten-Bewegung
 Star Tribune in Minneapolis, Vereeinigte Staaten
 The Star, Abendausgabe in Neuseeland
 Toronto Star in Kanada

Star ist der Familienname folgender Personen:
 Aero Star (eigentlich Rodrigo Vera; * 1984), mexikanischer Luchador
 Andrea Star Reese (* 1952), US-amerikanische Fotografin
 Celeste Star (* 1985), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Charmane Star (* 1979), US-amerikanische Pornodarstellerin und Schauspielerin
 Darren Star (* 1961), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Hovi Star (* 1986), israelischer Sänger
 Jeffree Star (* 1985), US-amerikanische Drag-Queen, Visagist, Designer, Sänger und DJ
 Jonny Star (* 1964), deutsche Bildende Künstlerin
 Luna Star (* 1989), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Ryan Star (* 1978), US-amerikanischer Musiker
 Susan Leigh Star (1954–2010), US-amerikanische Informationswissenschaftlerin und Soziologin

star steht für:
 star, Tankstellenkette, siehe Orlen Deutschland
 star, Implementierung eines tar-Packers, siehe Tar (EDV) #Probleme, Alternativen

STAR steht als Abkürzung für:
 Società Torinese Automobili Rapid, italienischer Automobilhersteller
 Solenoidal Tracker at RHIC, Experiment der Teilchenphysik
 Source-Tree Adaptive Routing Protocol, Routing-Protokoll
 Stadium Tun Abdul Razak, Fußballstadion in Malaysia
 Standard Terminal Arrival Route, Standard-Anflugrouten im modernen Luftverkehr
 STAR (Klimamodell), Regionales Klimamodell des PIK
 STAR, Bonifacio Echeverría, spanische Waffenfabrik
 STAR Deutschland, deutsche Niederlassung der STAR-Group, Anbieter in den Bereichen technische Fachübersetzung
 Statistisches Berichtssystem für Rechtsanwälte im Auftrag der Bundesrechtsanwaltskammer
 Swiss Travel Association of Retailers, Reisebüroverband
 Systemtechnik für den automatischen Regelbetrieb, Forschungsvorhaben der Berliner U-Bahn, siehe U-Bahn-Linie 5 (Berlin) #Automatisierter Fahrbetrieb
 Star-Methode

STaR steht als Abkürzung für:
 Samsung Takeback and Recycling Program, Rücknahme- und Recycling-Programm von Samsung

StAR steht als Abkürzung für:
 Steueramtsrat, Laufbahnstufe in der Steuerverwaltung, siehe Gehobener Dienst #Dienst- und Amtsbezeichnungen
 StAR-Protein, Protein der Steroidhormonsynthese

Siehe auch:
 Star City
 Star Township
 Star und Badewännlein
 Star TV (Begriffsklärung)
 The Star
 Top Star
 Stahr
 Starr

STAR